Meergraben ist der Name folgender Gewässer:

 Meergraben (Sauer), auch Mirgraben, linker Zufluss der Sauer (zum Oberrhein) nahe Kesseldorf,  Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Meergraben (Schwarzbach), rechtes Bachtal zum Schwarzbach (zur Haslach, zur Reichen Ebrach) nahe Haag, Markt Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Meergraben (Steinbach), rechter Oberlauf des Steinbachs (zur Tauber) bei Gattenhofen, Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Meerbach